Corps et Biens peut désigner :
Corps et Biens, un livre de Robert Desnos, publié en 1930. 
Corps et Biens, un film de Benoît Jacquot sorti en 1986
Corps et Biens, un film de  sorti en 2013